Пилипенки — український козацько-старшинський рід.

Села:
 Пилипенки — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 — Великобагачанський район)
 Пилипенки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Пилипенки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 — Кобеляцький район)